.reg
RegSeeker
Reg Park

Pessoas
Reg Hope
Reg Parnell
Reg Presley

Desambiguações de siglas